Frisco est un nom propre qui peut désigner :

Villes des États-Unis 
 Frisco City (Alabama)
 Frisco (Caroline du Nord)
 Frisco (Colorado)
 Frisco (Missouri)
 Frisco (Texas)
 Frisco (Utah)
 Frisco, surnom parfois donné à San Francisco, en Californie.

Personnalités 
 Frisco, pseudo du dessinateur et scénariste Bernard Khattou, auteur entre autres sous ce pseudo de Élysée République ; a aussi écrit sous le pseudo Katou.
 Frisco, nom d'un Grime MC

Marque 
 Frisco (glace), une gamme de glaces de Nestlé
 Frisco, le surnom du St. Louis-San Francisco Railway

Autres 
 Le Frisco, épave d'un pétrolier, sabordé près de Gauriac (Gironde) en 1944

Homonymie de localités aux États-Unis